Аласания — грузинская фамилия. Известные носители:

 Аласания, Гиули Гивиевна (род. 1946) — грузинский историк, доктор исторических наук, специалист по средневековой культуре Грузии, тюрколог. Общественный деятель. Мать президента Грузии Михаила Саакашвили.
 Аласания, Зураб Григорьевич (род. 1965) — украинский журналист и медиаменеджер. Генеральный директор Национальной телекомпании Украины. Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
 Аласания, Ираклий Мамиевич (род. 1973) — министр обороны Республики Грузия (2012—2014).
 Аласания, Мамия Георгиевич (1943—1993) — полковник КГБ СССР и Вооружённых сил Грузии, участник Грузино-абхазской войны.